Иоганн Кристоф фон Бартенштейн (; ,  — , ) — барон, австрийский политический, государственный и дипломатический деятель, канцлер и министр иностранных дел Габсбургской монархии в 1727—1753 годах.

Биография 
Незнатного происхождения, сын профессора философии, директора гимназии, выходца из Тюрингии. До 1709 года изучал историю, языки и право в университете родного города. В 19-летнем возрасте посетил Париж, затем отправился в Вену, где познакомился с Лейбницем, который позже способствовал его карьерному росту в австрийской администрации.

Начало его известности в 1711 году положило историческое сочинение о войне курфюрста Саксонии Морица с императором Священной Римской империи Карлом V, в котором Бартенштейн хотя и выступил поборником права государственных чинов вести борьбу против императора, но в своей практической деятельности активно боролся против высказанного им принципа.

Чтобы стать государственным чиновником, в 1715 Бартенштейн перешёл из лютеранства в католицизм и поступил на австрийскую службу. Работал секретарём так называемой Тайной конференции (Geheime Konferenz) — правительства империи. Позже стал временным заместителем статс-секретаря Буоля во время его болезни, а потом занял его место. Такое высокое положение сблизило его с императором Карлом VI Габсбургом, который в 1727 назначил его канцлером и своим ближайшим советником, постепенно подчинившись влиянию Бартенштейна, не перестававшего играть роль и при императрице Марии Терезии до 1753 года, когда управление министерством иностранных дел было поручено князю Кауницу.
Тесно сотрудничал с канцлером Антоном Корфицем фон Ульфельдтом, который практически никакого влияния на судьбу Австрии не имел, так как эти вопросы контролировал Бартенштейн.

Долголетние старания Бартенштейна склонить Европу к признанию прагматической санкции (1713 года) Карла VI оказались тщетными, и политика, которую он преследовал при Марии Терезии, имевшая целью уничтожение Пруссии, привела к война за австрийское наследство и унизительным для Австрии мирным договорам, заключенным в Базеле, Дрездене и Ахене. Тем не менее Бартенштейн сохранил и после своей отставки расположение императрицы, вверившей ему воспитание своего сына Иосифа.

Награды 
 Кавалер Королевского венгерского ордена Святого Стефана (1764)

Примечания

Ссылки 
 
 Bartenstein, Johann Christoph Freiherr von 
 Von Paris nach Wien 1714

Министры иностранных дел Австрии
Государственные деятели Австрии
Политики Австрии
Политики XVIII века
Дипломаты XVIII века
Дипломаты Австрии
Канцлеры Австрии